Микрорегион Тарауака̀ е един от микрорегионите на бразилския щат Акри, част от мезорегион Вали ду Журуа. Населението му към 2009 г. възлиза на 73.664 жители, по данни на Бразилския институт по география и статистика/2009. Образуван е от три общини; от тях Фейжо е най-голямата по площ.

Общини (градове)

Източници 

Микрорегиони в Акри